Dispenser – trasmissione radiofonica di Radio 2.
 Distributore automatico – macchina che eroga prodotti/servizi su richiesta dell'utente.